Ernesto Gómez puede referirse a:

 Ernesto Gómez Cruz (1933-), actor mexicano;
 Ernesto Gómez Gómez (1985-), futbolista español.
  Ernesto Gómez Londoño  (1981-), es un politólogo colombiano.